Diego è uno dei personaggi principali della famosa saga cinematografica L'era glaciale. È una tigre dai denti a sciabola che appare in tutti i film e in alcuni cortometraggi della saga, doppiato nella versione originale da Denis Leary e da Pino Insegno in italiano. 

Ben accolto dal pubblico, il personaggio è diventato uno dei personaggi più famosi e amati della saga, spesso definito come uno dei più interessanti.

Il personaggio 
Diego è un maschio di tigre dai denti a sciabola (precisamente uno smilodonte).

Agile, intelligente e sardonico, nel primo film si presenta come nemico di Manfred e Sid, volendo con l'inganno sottrarre loro il piccolo umano che stanno riportando al padre e farli divorare dal suo branco; tuttavia, rimane molto colpito dall'altruismo di Manny e dalla profonda bontà di Sid e diventa gradualmente grande amico dei due: questo lo porta a far emergere un altro lato di sé, molto leale e buono, come dimostra il fatto che non riesce a tradire gli amici ma anzi, si sacrifica per salvare Manny (anche se alla fine del film si ricongiungerà a loro, essendo sopravvissuto). Nei successivi film si rivela buono e fedele verso gli amici, in grado di vivere pacificamente con altri animali e caccia solo quando necessario, anche se a volte può essere offensivo, soprattutto quando prende in giro Sid. Anche dopo essersi unito alla mandria, Diego mantiene il suo orgoglio (ha negato la sua paura dell'acqua a Sid, ha avuto una discussione con Shira che lo ha chiamato "tenero" per la cura degli altri, e ha negato quando Manny e Sid hanno capito che si è innamorato di Shira) e dimostra un brutto carattere quando viene insultato, ma è anche coraggioso e altruista come dimostra sfidando le sue paure (l'acqua, appunto) per salvare Sid, Crash ed Eddie durante l'inondazione. Si innamorerà di Shira, una tigre dai denti a sciabola femmina, primo ufficiale della ciurma di Capitan Sbudella, che alla fine abbandonerà quest'ultimo per unirsi al branco di Diego.

Predatore astuto e spietato durante il primo film, il suo comportamento si ammorbidisce quando si unisce alla mandria con Manny e Sid. Nel secondo film scopriamo che soffre di idrofobia, paura che supererà con l'aiuto di Sid. Nel terzo film decide di lasciare il branco perché convinto di aver perso le sue doti da cacciatore; tuttavia, quando Sid viene rapito da Mamma T-Rex, si riunisce al branco. Nel quarto film incontra la sua anima gemella, Shira.

Altri progetti 

Personaggi de L'era glaciale
Mammiferi immaginari